

Geografia 
 Ghiacciaio Condit – ghiacciaio nella Dipendenza di Ross (Antartide orientale)

Persone 
 Carlos Condit – atleta di arti marziali miste statunitense
 Gary Condit – politico statunitense
 Cecelia Condit  – cineasta statunitense